Ответ:

 Ответ — реплика, вызванная заданным вопросом или реакция на какое-либо событие.
 Ответ — российский короткометражный рисованный мультфильм 1993 года.
 «Ответ» — перспективный российский противолодочный ракетный комплекс для надводных кораблей

См. также